szlachta – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Szlachta – część miasta Parczew
 Szlachta – część wsi Wola Bystrzycka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Szlachta – część wsi Żuków w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa
 Szlachta – część wsi Rytele-Olechny w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Szlachta – część wsi Leszczydół-Nowiny w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Szlachta – część wsi Chraboły w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Szlachta – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna

Inne 
 Szlachta – dawna gromada z siedzibą w Szlachcie
 Szlachta – stacja kolejowa w Szlachcie

Osoby 

 Paulina Szlachta (ur. 2000) – polska judoczka